Марат Курбаналиевич Аджиниязов () — киргизский футболист, правый защитник клуба «Алга». Выступал за сборную Киргизии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Абдыш-Ата» (Кант). В 16-летнем возрасте впервые включён в заявку резервного состава кантского клуба («Абдыш-Ата-ФШМ»), игравшего тогда в высшей лиге Киргизии.

В 2010—2011 годах выступал за «Нефтчи» (Кочкор-Ата). Чемпион Киргизии 2010 года и серебряный призёр 2011 года, обладатель Кубка Киргизии 2010 года и Суперкубка страны 2011 года.

Позднее выступал за основной состав «Абдыш-Аты», а также за «Алай», «Дордой», «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и «Алгу». С этими командами неоднократно становился призёром чемпионата Киргизии. В составе «Дордоя» — обладатель Кубка Киргизии 2016 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Киргизии младших возрастов. В составе молодёжной сборной провёл 8 матчей на Кубках Содружества 2012 и 2013 годов. В составе олимпийской сборной сыграл 3 матча на Азиатских играх 2014 года.

В национальной сборной Киргизии дебютировал 23 июля 2011 года в матче отборочного турнира чемпионата мира против Узбекистана, отыграв все 90 минут. Всего в 2011—2014 годах провёл 7 матчей за сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Алга»